Стюард Сёс (; , Уэст-Хейверстро, Нью-Йорк, США) — гаитянский футболист американского происхождения, вратарь клуба «Нью-Йорк Космос». Выступал за сборную Гаити.

Клубная карьера 
Во время обучения в Университете штата Нью-Йорк в Олбани в 2005—2008 годах Сёс выступал за университетскую команду в NCAA.

На супердрафте MLS 2009 Сёс был выбран клубом «Колорадо Рэпидз» в третьем раунде под номером 37. В первом сезоне в команде он пять раз оказывался на скамейке запасных, но ни разу не выходил на поле.

В июне 2009 года Сёс отправился в краткосрочную аренду в клуб «Шарлотт Иглз», игравший в третьем по уровню дивизионе США. 20 июня в матче против «Ричмонд Кикерс» Стюард дебютировал за клуб. В марте 2010 года он был вновь отдан в аренду в «Иглз», на этот раз на полный сезон.

23 августа 2011 года Сёс дебютировал в играх за «Колорадо Рэпидз» в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2011/12 против гондурасского клуба «Реал Эспанья». Впервые в MLS Стюард сыграл 6 октября 2012 года в матче против «Сан-Хосе Эртквейкс», выйдя на замену вместо получившего травму во втором тайме Мэтта Пикенза. 6 декабря 2013 года стало известно, что «Колорадо Рэпидз» не будет продлевать контракт с игроком. Всего за пять лет, проведённых в клубе, Сёс принял участие в 11 официальных играх во всех турнирах.

11 апреля 2014 года Сёс заключил однолетний контракт с финским клубом «Нярпес Крафт». За этот клуб он сыграл 25 матчей.

По окончании сезона Сёс вернулся обратно в США, заключив 14 января 2015 года контракт с клубом Североамериканской футбольной лиги «Атланта Силвербэкс». В начале 2016 года клуб прекратил существование.

4 мая 2016 года Сёс подписал контракт с клубом «Миннесота Юнайтед». Его дебют за «гагар» состоялся 23 июля в матче против «Форт-Лодердейл Страйкерс». По окончании сезона Сёс вновь остался без клуба.

В конце января 2017 года Сёс стал игроком новообразованного клуба «Сан-Франциско Делтас». За «Делтас» он дебютировал 18 мая в матче против любительского клуба «Берлингейм Дрэгонз» в рамках Открытого кубка США. В конце года «Сан-Франциско Делтас», одержавшие победу в чемпионате, были расформированы.

В январе 2018 года Сёс присоединился к клубу USL «Колорадо-Спрингс Суитчбакс». За «Суитчбакс» он дебютировал 17 марта в матче стартового тура сезона против «Лос-Анджелес Гэлакси II», оставив свои ворота в неприкосновенности.

24 июля 2020 года Сёс подписал контракт с клубом Национальной независимой футбольной ассоциации «Нью-Йорк Космос».

Международная карьера 
За сборную Гаити Сёс дебютировал 2 ноября 2010 года в матче квалификации к Карибскому кубку 2010 против сборной Гайаны.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Выпускники Университета штата Нью-Йорк в Олбани
Футболисты США
Футболисты Гаити
Игроки сборной Гаити по футболу
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Шарлотт Иглз»
Игроки ФК «Нярпес Крафт»
Игроки ФК «Атланта Силвербэкс»
Игроки ФК «Миннесота Юнайтед» (2010—2016)
Игроки ФК «Сан-Франциско Делтас»
Игроки ФК «Колорадо-Спрингс Суитчбакс»